Dionisia este un cuvânt de origine greacă, care se poate referi la:

Teatrul antic din Siracuza 
 Dionisia (teatru antic)

Un gen de protozoare 
 Dionisia (protozoare), gen de alveolate parazite, aparținând de Apicomplexia.
 Dionisia bunoi

Dionisie, prenume bărbătesc  
 Dionisie Areopagitul, bărbat atenian convertit de Apostolul Pavel în Areopagul Atenei (Sfântul Dionisie Areopagitul);
 Dionisie Bucur (n. 1946), fost senator român în legislatura 2000-2004;
 Dionisie cel Smerit, Cuviosul Dionisie cel Smerit, sau Dionisie Exiguul (470 - 545, date aproximative), teolog din secolul al VI-lea, originar din Sciția Minor;
 Dionisie Constandache (n. satul Salcia, județul Galați), cleric ortodox de stil vechi din România, care îndeplinește în prezent funcția de episcop-vicar
 Dionisie Erhan - PS Dionisie Erhan, născut Dimitrie Erhan (1868 - 1943), cleric ortodox român;
 Dionisie Florianu, sau Dionisie Florianu de Olt-Racovița, în germană Dionysius Florianu von Oltrákovicza, (1856 - 1921), un înalt funcționar român-austriac la Curtea Casei de Habsburg;
 Dionisie Germani (1877 - 1948), inginer hidrotehnist și electrotehnician;
 Dionisie Lackfi (în maghiară,  Lackfi Dénes), voievod al Transilvaniei între anii 1359-1367;
 Dionisie Linția (1880 - 1952), ornitolog român;
 Dionisie Mihail Pippidi (1905 - 1993), arheolog, epigrafist și istoric român;
 Dionisie Romano (1806 - 1873), Dimitrie Romano, după numele de botez, episcop;
 Dionisie Pop Marțian (1829 - 1865), statistician și economist român, inițiator al școlii economice protecționiste;
 Dionisie Vitcu (n. 1937), actor român și deputat de Iași în legislatura 1992-1996;

A se vedea și 
 Dionis, prenume masculin;
 Dionis din Halicarnas, istoric antic;
 Armando Dionisi, politician italian, membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Italiei;
 Sărmanul Dionis, una dintre primele nuvele fantastice din literatura română, operă semnată de Mihai Eminescu, publicată în 1879. 

Dezambiguizare
Nume proprii
Toponime grecești